Octavius kan syfta på:

 Octavius (dialog) – en apologetisk skrift skriven runt år 200 av den kristne författaren Markus Minucius Felix
 Octavius (skepp) – ett spökskepp.
 Gens Octavius – en romersk släkt, mest känd torde vara Gaius Octavius, senare kejsar Augustus.